Joan Marí Cardona, religiós i historiador eivissenc.
 Joan Marí de la Fuente, periodista formenterenc.
 Joan Marí Tur, polític eivissenc.